Prarorman steht für:
 Praroman, Schweizer Ortschaft und früher selbständige politische Gemeinde

Praroman ist der Familienname folgender Personen:
 Claude de Praroman (um 1500–1575), Schweizer Politiker, Bürgermeister von Lausanne
 François  de Praroman (um 1512–1534), Schweizer Politiker, Ratsherr von Lausanne
 Henri de Praroman (vor 1479–nach 1507), Schweizer Politiker, Ratsherr von Lausanne
 Jacques de Praroman (vor 1536–1561), Schweizer Politiker, Bürgermeister von Lausanne
 Rodolphe Samuel de Praroman (1704–1749), Schweizer Politiker, Ratsherr von Lausanne